Sāveh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sāveh (kommunhuvudort i Iran), Markazi, 
 Shahrestān-e Sāveh, kommun, Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar